Az 1988-as 1. divisjon volt a 44. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Moss volt. A szezont a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében ötödjére.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Jan Åge Fjørtoft (Lillestrøm) – 14 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok